Hyson ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothy Hyson (1914–1996), US-amerikanische Codebrecherin und Schauspielerin
 Winifred Hyson (1925–2019), US-amerikanische Komponistin und Musikpädagogin